Мазе Камурдж (, ) — в древнеармянской мифологии мост, расположенный над Огненной рекой (Кракабоц гет; Рехен гет), разделяющей Джохк (Ад) и Драхт (Рай). Праведники проходят по мосту без всякой боли, а грешники соскальзывают и падают в Огненную реку, которая ведёт их в Джохк.

В переносном значения «Мазе Камурдж» означает очень рискованное и опасное дело.

Известна легенда о молодом принце и Мазе Камурдже.

В литературе 
 3-томный роман Армена Мартиросяна «Мазе Камурдж» (1986—2003 гг.).
 Мазе Камурдж упоминается в романах Раффи «Салби» и «Меликства Хамсы».

В топонимике 
 Мази камурдж — мост через реку Каркар у Шушинской крепости, построенный в первой четверти XVIII века.
 Мази камурдж — мост в городе Карсе.

См. также 
 Сират (мост)
 Мост Чинват

Примечания 

Армянская мифология
Мифические мосты